YZE steht für:
 Yamaha YZE 750, japanisches Rallye-Raid-Motorrad von Yamaha Motor
 Yamaha YZE 850T, japanisches Rallye-Raid-Motorrad von Yamaha Motor
 Gore Bay-Manitoulin Airport (IATA-Code), Flughafen von Gore Bay, Manitoulin District, Ontario

Abkürzung